Трусов (Трусова) — російське прізвище. Персоналії:

Трусов 
 Трусов Андрій Андрійович — український плавець, чемпіон Європи, світу та Паралімпійських ігор.
 Трусов Аркадій Васильович — радянський російський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1942).
 Трусов Костянтин Ананійович — український радянський компартійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 4-6-го скликань.
 Трусов Олег Анатолійович — білоруський археолог, історик білоруської архітектури і громадський діяч. Кандидат історичних наук (1981).
 Трусов Юрій Сергійович — радянський прозаїк та поет, автор історичних романів.

Трусова 
 Трусова Анна Анатоліївна — російська борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи. Майстер спорту Росії міжнародного класу з вільної боротьби.
 Трусова Олександра Вячеславівна – російська фігуристка, яка виступає в жіночому одиночному катанні. Срібна призерка Олімпійських ігор-2022, бронзова призерка чемпіонату світу-2021, бронзова призерка чемпіонату Європи-2020, бронзова призерка фіналу Гран-прі-2019.
російські прізвища